Minagawa bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Tochigi: Minagawa (Tochigi) (heute: Tochigi)
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Minagawa (Han)
 einen Feudalklan: Minagawa (Klan)

Minagawa ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Minagawa (* 1970), japanischer Videospieleentwickler
 Kentarō Minagawa (* 1977), japanischer Skirennläufer
 Minagawa Kien (1735–1807), japanischer Maler und Konfuzianist
 Yūsuke Minagawa (* 1991), japanischer Fußballspieler